Resolution – album Lamb of God
 Resolution – album Hamieta Bluietta
 Resolution – album Andy’ego Pratta
 Resolution – album Andy’ego Timmonsa

Zobacz też 
 Rozdzielczość